

Lokalizacje

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Šternberk

Niemcy 
 Sternberg – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Sternberg – dawne powiaty

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Grzywna
 Stryjkowo
 Torzym

Osoby 
 Charles Hazelius Sternberg – amerykański paleontolog
 Robert Sternberg – amerykański psycholog

Inne 
 Sternberg – polski herb szlachecki

Zobacz też 
Sternberger Seenlandschaft